БМЗ может означать:
 Балаклейский молочный завод
 Белорусский металлургический завод — Жлобин.
 Бишкекский машиностроительный завод
 Брянский машиностроительный завод
 Буланашский машиностроительный завод
 Бугульминский механический завод
 Бываловский машиностроительный завод — Вологда.
 Быстромонтируемые здания